Wood River ist der Name folgender Orte

in Kanada: 
 Rural Municipality of Wood River No. 74, Rural municipality in Saskatchewan

in den Vereinigten Staaten:
 Wood River (Illinois), Stadt im Madison County
 Wood River (Nebraska), Stadt im Hall County
 Wood River (Wisconsin), Town(ship) im Burnett County

Wood River ist der Name folgender Flüsse

in Australien:
 Wood River (Durack River), Nebenfluss des Durack River im Bundesstaat Western Australia

in Kanada:
 Wood River (Black Cliffs Bay), Zufluss der Black Cliffs Bay im Territorium Nunavut
 Wood River (Columbia River), Nebenfluss des Columbia River in der Provinz British Columbia
 Wood River (Old Wives Lake), Zufluss des Old Wives Lake in der Provinz Saskatchewan

in den Vereinigten Staaten:
 Wood River (Black River), Nebenfluss des Black River im Bundesstaat Alaska
 Wood River (Greybull River), Nebenfluss des Greybull River nahe Meeteetse im Bundesstaat Wyoming
 Wood River (Klamath River), Zufluss des Agency Lake bei Chiloquin im Bundesstaat Oregon
 Wood River (Mississippi River), Nebenfluss des Mississippi River bei Wood River im Bundesstaat Illinois
 Wood River (Nushagak River), Nebenfluss des Nushagak River bei Dillingham im Bundesstaat Alaska
 Wood River (Pawcatuck River), Nebenfluss des Pawcatuck River in den Bundesstaaten Connecticut und Rhode Island
 Wood River (South Platte River), Nebenfluss des South Platte River nahe Chapman im Bundesstaat Nebraska
 Wood River (St. Croix River), Nebenfluss des St. Croix River nahe Grantsburg im Bundesstaat Wisconsin
 Wood River (Tanana River), Nebenfluss des Tanana River nahe Nenana im Bundesstaat Alaska
 Big Wood River, rechter Quellfluss des Malad River im Bundesstaat Idaho
 Little Wood River, linker Quellfluss des Malad River im Bundesstaat Idaho

Siehe auch:
 Wood River Mountains, Gebirgszug in Alaska
 Wood River Township